CCS (ang. China Classification Society) – chińskie towarzystwo klasyfikacyjne
 CCS (ang. Carbon Capture and Storage) – sekwestracja dwutlenku węgla
 Skala CCS – skala zaawansowania dławicy piersiowej